Luciano Giovannetti ist der Name folgender Personen:

* Luciano Giovannetti (Bischof) (* 1934), italienischer Bischof
 Luciano Giovannetti (Sportschütze) (* 1945), italienischer Sportschütze